Catesby – civil parish w Anglii

Osoby o tym nazwisku:
 Mark Catesby – angielski przyrodnik
 Robert Catesby – angielski buntownik